Erlingshofen bezeichnet

 Erlingshofen (Kinding), einen Ortsteil des Marktes Kinding im Landkreis Eichstätt in Bayern
 Erlingshofen (Tapfheim), einen Ortsteil der Gemeinde Tapfheim im Landkreis Donau-Ries in Bayern

 Burg Rundeck, auch Burg Erlingshofen genannt